

Patronymes 
Iegorov, Egorov, Iehorov (masculin ; ) ou Iegorova, Egorova (féminin ; ), parfois francisé en Egoroff (transcription désuète), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Iegorov 
 Aleksandr Iegorov (1883-1939), maréchal soviétique
 Alekseï Iegorov (1975-), joueur de hockey sur glace russe
 Alexandre Egorov (1954-), peintre et poète russo-suisse
 Boris Iegorov (1937-1994), cosmonaute soviétique 
 Daniil Egorov (1975-), homme politique russe
 Ievhen Iehorov (1917-2005), graphiste, peintre et professeur ukrainien
 Iouri Egorov (1954-1988), pianiste russe
 Dmitri Egorov (1869-1931), mathématicien russe
 Filipp Egorov (1978-), bobeur russe
 Grigori Iegorov (1967-), athlète soviétique puis kazakh, spécialiste du saut à la perche
 Sergueï Iegorov (1981-), joueur de volley-ball russe
 Viatcheslav Egorov (1938-), ancien joueur de tennis soviétique
 Vladimir Iegorov (1911-1996) joueur et entraîneur de hockey sur glace soviétique.

Iegorova 
 Anna Iegorova (1916-2009), pilote soviétique durant la Seconde Guerre mondiale
 Anna Egorova (1998-), nageuse russe
 Lioubov Iegorova (1966-), ancienne skieuse de fond russe
 Lioubov Iegorova (1880-1972), danseuse russe
 Natalia Egorova (1966-), ancienne joueuse de tennis soviétique puis russe
 Olga Iegorova (1972-), athlète russe, spécialiste du demi-fond
 Tatiana Egorova (1970-), footballeuse russe
 Valentina Iegorova (1964-), athlète soviétique puis russe, spécialiste du marathon

Astronomie 
 (8450) Egorov, astéroïde (d'après Boris Iegorov)

Mathématique 
 Théorème d'Egoroff (d'après Dmitri Egorov)

Patronyme russe